Bower Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bower Lake (Alaska)
 Bower Lake (Indiana)
 Bower Lake (Minnesota)
 Bower Lake (Nebraska)

Siehe auch:
 Bowers Lake